Сидоренков — русская фамилия. Известные носители:
 Сидоренков, Андрей (род. 1984) — эстонский футболист.
 Сидоренков, Василий Кузьмич (1918—1991) — генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза.
 Сидоренков, Генрих Иванович (1931—1990) — советский хоккеист.
 Сидоренков, Олег Анатольевич (род. 1976) — российский футболист.

См. также